The Long Weekend (O'Despair) – film del 1989 diretto da Gregg Araki
 Un lungo weekend – film del 2005 diretto da Pat Holden
 The Long Weekend – episodio della prima stagione di American Dragon: Jake Long